Uechtritz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maximilian Friedrich Sigismund von Uechtritz
 Rudolf Karl Friedrich von Uechtritz